Хуан Карлос Фереро Донат (; рођен 12. фебруара 1980) је некадашњи први тенисер света из Шпаније. Освојио је Ролан Гарос 2003, а у септембру исте године је постао 21. тенисер који је доспио на прво место АТП листе. Такође је био финалиста на Ролан Гаросу 2002. и Отвореном првенству САД 2003. Добио је надимак „-{Mosquito}-“ () због његове брзине и менталне издржљивости.

Лични живот 
Фереро је почео да игра тенис са седам година са његовим оцем, Едуардом, који често путује са сином. Има двије сестре, Ану у Лауру. Диви се некадашњем првом тенисеру свијета и двоструком освајачу Ролан Гароса, Џиму Куријеру.
Ферерова инспирација је била његова мајка, Розарио, која је умрла од рака када је он имао 17 година. Један је од ријетких тенисера који су стигли бар до четвртфинала на сваком гренд слем турниру.
У његовом власништву се налази дио Отвореног првенства Валенсије. Његов фитнес тренер је Мигел Маесо, а тренирају га Антонио Мартинез (од 1989) и Салвадор Наваро (од маја 2008), који већину времена путује са њим.

Стил игре и опрема 
Иако је Фереро био познат као један од најбољих играча на шљаци на почетку каријере, он се истакао као свестран тенисер који се добро сналази на свакој подлози због добрих резултата на теренима са тврдом подлогом. Изјавио је да највише воли да игра на теренима са твдом подлогом. Тениски експерти се слажу да се Ферерова игра на шљаци добро прилагодила тврдој подлози због његовог агресивног стила игре. Он има један од најбољих форхенда у игри и изузетно је брз на терену. Његов спонзор одјеће је -{Joma}-, а -{Prince Sports}- је његов спонзор рекета.

Финала великих турнира

Гренд слем финала

Финала мастерс серије: 6 (4–2)

Мастерс куп финала: 1 (0–1)

Финала у каријери: 34 (16–18)

Успјех у појединачној конкуренцији

Зарада од турнира 

 * од 28. мај 2012.

Види још 
 Победници Гренд слем турнира — мушкарци појединачно

Извори

Спољашње везе 

 
 Фереро на сајту АТП-а
 Фереро на сајту Дејвис купа

Рођени 1980.
Шпански тенисери
Тенисери на првом месту
Победници гренд слем турнира у тенису — мушкарци појединачно
Победници Отвореног првенства Француске у тенису
Тенисери на Летњим олимпијским играма 2000.
Шпански олимпијци на Летњим олимпијским играма 2000.
Тенисери на Летњим олимпијским играма 2004.
Шпански олимпијци на Летњим олимпијским играма 2004.